Brecker ist der Familienname der Brüder:

Michael Brecker (1949–2007), US-amerikanischer Tenorsaxophonist
Lothar Brecker (* 1967), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
Randy Brecker (* 1945), US-amerikanischer Trompeter und Flügelhornist

Siehe auch:
 Bregger
 Brägger